La DFB-Pokal 1975–76 fu la 33ª edizione della coppa. 128 squadre si sfidarono nei 7 turni della competizione. In finale l' sconfisse il  2–0.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.08.1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.08.1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.08.1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.08.1975

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.08.1975

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.10.1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.10.1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.10.1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.10.1975

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.12.1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.12.1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.12.1975

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.12.1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.01.1976

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.01.1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.02.1976

Ripetizione 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.02.1976

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.04.1976

Ripetizione 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.04.1976

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.05.1976

Ripetizione 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.06.1976

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.06.1976

(2º successo)

Note

Voci correlate 
 Bundesliga 75/76

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
Edizioni della Coppa di Germania